Голу́твинский переулок — название улиц на территории района Якиманка в Москве.

 1-й Голутвинский переулок
 2-й Голутвинский переулок
 3-й Голутвинский переулок
 4-й Голутвинский переулок